

Cinéma 

 , film du réalisateur canadien Paul Almond, sorti en 1972 ;
 , film du réalisateur américain Tom McLoughlin, sorti en 1995 ;
 , court métrage de Christine Shin, sorti en 2004 ;
 , titre télougou de , film du réalisateur indien M. Saravanan, sorti en 2011 ;

Musique

Groupe 

 , groupe rock américain.

Chanson 

 , chanson de Corrinne May, figurant sur l'album Fly Away sorti le  ;
 , chanson de Duncan Browne sortie en 1972 ;
  (), chanson de Crystal Kay, figurant sur l'album Spin the Music sorti le .

Album 

 , album de Colin Blunstone sorti en 1974 ;
 , album du groupe américain de rock Journey sorti le  ;
 , album de McCoy Tyner sorti le  ;
 , album du groupe américain de jazz Fourplay sorti le  ;
 , album de J-pop de W-inds. sorti le  ;
 , album d'afropop de Verity sorti le  ;
 , album de pop rock de Yeng Constantino sorti le  ;
 , album de J-pop de Shota Shimizu sorti le  ;
 , album de la chanteuse philippienne de R&B Kyla sorti le .

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo sur Atari 2600 sorti en 1982 ;
 , jeu vidéo d'arcade sorti en 1983 ;
 , jeu vidéo sur ordinateur développé par Infocom en 1989 ;
 , jeu vidéo sur PlayStation 3 développé par thatgamecompany en 2012.

Voir aussi